Thomas Myhre (Sarpsborg, 16 de outubro de 1973) é um ex-futebolista profissional norueguês, que atuava como goleiro.

Carreira 
Thomas Myhre integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1998 e Euro 2000.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Goleiros da Noruega
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Viking FK
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000